Hypatopa hera  — вид мелких молевидных бабочек рода Hypatopa из семейства сумрачные моли (, Gelechioidea). Эндемик Коста-Рики (Центральная Америка). Длина передних крыльев 5,5 мм. Окраска задних и передних крыльев коричневая. Обладает сходством с видами  и , отличаясь от них деталями строения гениталий. Вид был впервые описан в 2013 году американским лепидоптерологом Дэвидом Адамски (David Adamski, Department of Entomology, Национальный музей естественной истории, Смитсоновский институт, Вашингтон) и назван в честь богини Геры из древнегреческой мифологии.

Примечания

Ссылки 
 eol.org

Сумрачные моли
Животные, описанные в 2013 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики Коста-Рики